Населені пункти з такою назвою:

 Бутини - село в Україні
 Бутин - село в Україні
 Бутинь - село в Росії